

Localidades

Saint-Pierre (Alpes da Alta Provença)
Saint-Pierre (Baixo Reno)
Saint-Pierre (Cantal)
Saint-Pierre (Jura)
Saint-Pierre (Martinique)
Saint-Pierre (Reunião)
Saint-Pierre (Saint-Pierre e Miquelon)

Saint-Pierre (Vale de Aosta)

Ver também 

Desambiguação
Desambiguações de topônimos